Kōta Shinzato (né en 1995), chanteur de J-Pop japonais
 Ryō Shinzato (né en 1990), joueur de football japonais